

Miejscowości w Polsce  
 Hipolitów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady 
 Hipolitów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Hipolitów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Hipolitów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów 
 Hipolitów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki

Zobacz też 
 Hipolitowo